Кезгайло:

 Кезгайло Волимонтович (умер около 1450) — литовский боярин, сын Волимонта Бушковича.
 Кезгайло, Николай Янович (около 1451—1512) — государственный деятель Великого княжества Литовского.